

Заскалля — колишній населений пункт; сучасна частина Долного Кубіна.
 Заскалля — населений пункт в окрузі Поважська Бистриця.